Okręty US Navy o nazwie USS "Ibex":
 Pierwszy  był bocznokołową kanonierką z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi  został nabyty przez US Navy w 1943 i przekazany Maritime Commission 1946.

Ibex